2000 Голяма награда на Белгия е 47-ото за Голямата награда на Белгия и тринадесети кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 27 август 2000 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Репортаж

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия